И́горь Ю́рьевич Сáвочкин () — российский актёр театра и кино, телеведущий.

Биография 
Игорь Юрьевич Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Берёзовка Саратовской области. Его отец после окончания Московского института культуры служил в Саратовском областном отделе культуры, а затем возглавил областную редакцию газеты «Труд».
Игорь занимался в театральной студии под руководством Владимира Федосеева.

Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. Отработал положенное время по распределению. В 1991 году окончил тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова (курс Риммы Беляковой и Георгия Банникова).

Переехав в Москву, работал в театре «На досках» Сергея Кургиняна и в «Teaтpe нa Покpoвкe» Cepгея Apцыбашевa. Работал диктором Саратовской радиостанции «Ностальжи». С 2000 по 2010 год работал в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс».

С ноября 2014 по сентябрь 2015 года вёл публицистическую передачу «Теория заговора» на «Первом канале», где с нового сезона его сменил Михаил Мамаев.

С женой — продюсером Екатериной Маракулиной познакомился во время съёмок в фильме «Наши 90-е» в 1999 году.

Болезнь и смерть 
10 ноября 2021 года актёр был госпитализирован в Москве из-за болей в спине. Скончался в больнице 17 ноября 2021 года на 59-м году жизни от рака печени. Прощание с актёром прошло 20 ноября в Московском Доме кино. Отпевание прошло в Храме Александра Невского. Похоронен на Востряковском кладбище.

Награды и премии 
 Лауреат премии «Золотое перо границы» за роль в фильме «Тихая застава».
 Лауреат премии международного молодёжного фестиваля короткометражного кино «Новый горизонт» за «лучшую мужскую роль» в короткометражном фильме «Ваши документы».

Фильмография 
 —

Музыкальные клипы 
 «Я не колдунья» — Надежда Кадышева
 «Жара» — Юлия Чичерина
 «Девушка по городу» — Вячеслав Бутусов
 «Ночная музыка» — Скрипичный дуэт Вибрация
 Время лысеющих шин и шипованных роз — Время Альбиносов
 «Отставной майор» (2018), клип Алексея Филатова.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Игоря Савочкина
 Сайт посвящённый Игорю Савочкину
 Игорь Савочкин на Рускино

Выпускники Саратовского государственного аграрного университета
Выпускники Саратовской консерватории
Выпускники Саратовской театральной школы
Похороненные на Востряковском кладбище
Умершие от рака печени